Personen met de achternaam Gerhard
 Adriaan Gerhard, Nederlands politicus
 Friedrich Gerhard, Duits dressuurruiter
 Hubert Gerhard, Nederlands beeldhouwer
 Nina Gerhard, Duits zangeres

Personen met de voornaam Gerhard

 Gerhard Karlmark (1905 - 1976), Zweeds beeldend kunstenaar
 Gerhard Mos (1814 - 1852), burgemeester van Heumen
 Gerhard van Nassau († tussen 1312 en 1314), aartsdiaken te Luik

Zie ook
 Gerhard, een jongensnaam
 Gerhardt (doorverwijspagina)